Canovelles kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Canovelles (ort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Canovelles (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar